Ле́рнер (, ) — еврейская и немецкая фамилия.
Известные носители:
  (1920—2007) — американский учёный-медик, биохимик, известный открытием мелатонина.
 Лернер, Абба (Абрам Псахия Лернер, 1903—1982) — британский и американский экономист.
 Лернер, Ави (род. 1947) — американский продюсер, сценарист.
 Лернер, Алан Джей (1918—1986) — американский поэт-песенник и либреттист. 
 Лернер, Александр Яковлевич (1913—2004) — кибернетик, учёный-«отказник».
 Лернер, Алехандро (род. 1957) — аргентинский певец, композитор, музыкант.
 Лернер, Альфред Аркадьевич (1947—2003) — советский педагог-филолог, деятель культуры.
 Лернер, Валентина (Тина) Осиповна (1889 — после 1949) — русская и американская пианистка, музыкальный педагог.
 Лернер, Валерий Леонидович — российский кинооператор.
 Лернер, Григорий Львович (род. 1951) — российско-израильский предприниматель.
 Лернер, Давид Михайлович (1909—2012) — советский и российский пианист.
 Лернер, Жайме (1937—2021) — бразильский архитектор и государственный деятель.
 Лернер, Ирвинг (1909—1976) — американский кинорежиссёр, продюсер и монтажёр.
 Лернер, Исаак Яковлевич (1917—1996) — советский педагог.
 Лернер, Исай Петрович (1911—1976) — украинский советский учёный-медик, аллерголог.
 Лернер, Йосл (1903—1994) — еврейский поэт, драматург, педагог.
 Лернер, Константин Зайвелевич (1950—2011) — украинский и израильский шахматист.
 Лернер, Майкл (род. 1941) — американский киноактёр.
 Лернер, Мария (урождённая Рабинович; 1860—1927) — еврейский прозаик и драматург (идиш).
 Лернер, Натан Озиасович (1932—1993) — советский художник-постановщик и режиссёр мультипликации, сценарист.
 
 Лернер, Осип Михайлович (1849—1907; англ.) — еврейский писатель, историк и публицист, театральный импресарио.
 Лернер, Пётр Михайлович (род. 1922) — узбекский советский учёный-медик, эпидемиолог, доктор медицинских наук.
 Лернер, Рувим Яковлевич (1902—1972) — советский лексикограф, специалист в области идиша.
 Лернер, Рут (Лернер де Альмея, 1926—2014) — педагог и министр образования Венесуэлы.
 Лернер, Рэнди (род. 1962) — американский предприниматель и владелец спортивных команд.
 Лернер, Саломон (род. 1946) — премьер-министр Перу с 28 июля 2011 года.
 Лернер, Сэм (род. 1992) — американский актёр.
 Лернер, Фалик (Фолик Хаимович; 1904—1974) — аргентинский еврейский прозаик, журналист (идиш).
 Лернер, Хана (1908—1995) — израильский политик, депутат Кнессета.
 Лернер, Элиза  (род. 1932) — венесуэльский драматург и публицист.

См. также 
 Коэффициент Лернера — экономический показатель монополизма конкретной фирмы, предложенный экономистом А. Лернером в 1934 году.
 Теорема симметрии Лернера 
 Теорема Лернера — Самуэльсона
 Условие Маршалла — Лернера